O Campeonato Paulista de Rugby Série C, antiga Divisão de Acesso, é uma competição anual entre equipes de rugby do estado de São Paulo.  O torneio é organizado pela Federação Paulista de Rugby e serve como a terceira divisão do rugby paulista.

História 
A competição foi criada como um patamar de desenvolvimento para equipes em transição entre uma estrutura somente de Rugby Sevens (com 7 jogadores) que estejam em processo de formação de uma equipe para competições de Rugby Union (com 15 jogadores) e/ou que disputavam ligas paralelas ao Campeonato Paulista.

Campeões

Ver também 
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B
 Campeonato Paulista de Rugby Série D
 Campeonato Paulista de Rugby Feminino

Ligações externas 
 Página oficial da FPR